Stanca se poate referi la:

Legi:
Legea Stanca este o lege italiană din 2004 care promovează accesibilitatea la tehnologia informației.

People:
Stanca, concubina lui Alexandru cel Bun, mama lui Ștefan al II-lea.
Stanca, soția lui Mihai Viteazul.
Ionela Stanca, handbalistă română.
 Lucio Stanca, ministru italian al inovației în cel de-al doilea guvern Berlusconi. 
Radu Stanca, poet, dramaturg, director de teatru, critic și teoretician teatral român.
Răzvan Stanca, fotbalist român.

Locuri:
Stanca, Brăila, un sat în comuna Stăncuța din județul Brăila.

Școli:
Colegiul Național Doamna Stanca (dezambiguizare), două licee din Făgăraș și Satu Mare.

Vezi și 
 Stânca (dezambiguizare)
 Stâna (dezambiguizare)
 Stan (dezambiguizare)

 Stanča (dezambiguizare)
 Stăncuța (dezambiguizare)
 Stăncești (dezambiguizare)
 Stănculești (dezambiguizare)

 Stancu (nume de familie)
 Stănculescu (nume de familie)

 Stanciu — caută după „Stanciu”
 Stăncescu — caută după „Stăncescu”
 Stăncioiu — caută după „Stăncioiu”

 Stăncilova, sat în județul Caraș-Severin, România
 Stăncioaia, râu din România, afluent al râului Jigărea

Nume de familie românești